Rydén ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Rydén (* 1962), schwedische Opernsängerin (Sopran)
 Vassula Rydén (* 1942), ägyptische Autorin, Christin mit religiösen Visionen